Tempel van Diana (Nîmes), historische ruïne uit de Romeinse tijd in de Zuid-Franse stad Nîmes.
 Tempel van Diana (Rome), tempel ter ere van de godin Diana in het oude Rome.
 Romeinse tempel van Évora, in Portugal.